Menuet, danse à trois temps en vogue au  et au 
 Menuet, nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1882
 Menuet, film belgo-néerlandais de Lili Rademakers, sorti en 1982